Kells může označovat:

vesnice
 Kells (hrabství Meath), Irsko, hrabství Meath
 Abbey of Kells – opatství ve stejnojmenné vesnici
 Kells (hrabství Kilkenny), Irsko, hrabství Kilkenny
 Kells (hrabství Antrim), Severní Irsko, hrabství Antrim

osoby
 Mick Fleetwood (Michael John Kells „Mick“ Fleetwood) – britský hudebník

ostatní
 Kniha z Kellsu – irský iluminovaný středověký evangeliář
 Brendan a tajemství Kellsu – irsko-francouzsko-belgický animovaný film (2009)

Externí odkazy